

Onderneming
 Figee (onderneming), Haarlemse producent van hijskranen

Personen
 Hendrik Figee (1838 - 1907), stichter van de gelijknamige onderneming te Haarlem
 Henk Figee (1948 - 1994), Nederlands uitgever en schrijver
 Sven Figee (1975), Nederlands componist, producer en musicus 
 Thea Figee (1952), Nederlands graficus, glaskunstenaar, schilder en fotograaf

Overig
 Figeebrug,  stalen ophaalbrug in Haarlem